Feusi ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Feusi (1854–1936), Schweizer Jesuit und Missionar
 Hermann Feusi (1906–1988), Schweizer Politiker (FDP)

Feusi steht für:
 Feusi Bildungszentrum, Schweizer Bildungsgruppe in Privatbesitz